Atangana ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Atangana (1883–1943), kamerunischer Politiker
 Damase Zinga Atangana (* 1964), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Kribi
 Delphine Atangana (* 1984), kamerunische Sprinterin
 Dieudonné Espoir Atangana (* 1958), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Nkongsamba
 Eric Alima Atangana (* 1994), kamerunischer Fußballspieler
 Ernest Atangana Mboa (* 1971), kamerunischer Boxer
 Vanessa Hortense Mballa Atangana (* 1992), kamerunische Judoka